Slovo Thanatos (thanatos) může znamenat: 

 Thanatos – řecký bůh smrti
 Thanatos (nizozemská hudební skupina) – nizozemská metalová kapela
 Thanatos (pud smrti) – pojem z Freudovy psychoanalýzy

Související články 
 Thanatofobie
 Thanatofilie